Tegge ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tegge (1568–1650), deutscher Offizier und Oberalter
 Bernhard Tegge (1561–1606), deutscher Jurist und Ratssekretär

Siehe auch:
 Mount Tegge, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Tegg